Le Motor City Open 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 26 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Julian Wellings.

Mohamed El Shorbagy devient le plus jeune vainqueur en l'emportant face à Omar Mosaad.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

2011
Sport aux États-Unis en janvier 2011
Squash en 2011